Парла́ментские вы́боры на Украине (1998) — вторые парламентские выборы на Украине после обретения независимости в 1991 году, которые состоялись 29 марта 1998 года. Половина депутатов Верховной Рады избиралась на пропорциональной основе в общегосударственном округе, другая половина была выбрана в 225 одномандатных округах (на предыдущих выборах все депутаты избирались по одномандатным округам). Проходной барьер для партий и блоков составлял 4%. В мажоритарных округах действовала система относительного большинства.

Результаты 

В выборах принимали участие 30 политических партий, 8 из них преодолели четырёхпроцентный барьер. Победу на выборах второй раз подряд одержала Коммунистическая партия Украины с внушительным отрывом.

Ссылки 
 Выборы на сайте ЦИК Украины 
 Парламентские выборы 1998 года на Украине в Manifesto Project Database 
 Выбори’98: документы, статистические данные, анализ / Центр социально-психологических исследований и политического менеджмента; ред. Ю. Шайгородский.  Харьков: Форт, 1998.  636 с.+ прилож.  5000 экз.

Примечания 

Парламентские выборы на Украине
1998
29
Выборы 1998 года
1998 год на Украине